Фэйду́н () — уезд городского округа Хэфэй провинции Аньхой (КНР).

История 
Исторически эти места входили в состав уезда Хэфэй (合肥县). В феврале 1949 года он был расформирован, а его восточная часть — выделена в отдельный уезд Фэйдун, который вошёл в состав Специального района Чаоху (巢湖专区). В 1952 году Специальный район Чаоху был расформирован, и уезд перешёл в состав Специального района Чусянь (滁县专区). В 1956 году Специальный район Чусянь был расформирован, и уезд перешёл в состав Специального района Бэнбу (蚌埠专区). В 1958 году уезд был передан под юрисдикцию властей Хэфэя.

В 1961 году был вновь образован Специальный район Чусянь, и уезд опять вошёл в его состав. В 1965 году был вновь создан Специальный район Чаоху, и уезд опять вошёл в его состав. В 1971 году Специальный район Чаоху был переименован в Округ Чаоху (巢湖地区).

В 1983 году уезд перешёл под юрисдикцию властей Хэфэя.

Административное деление 
Уезд делится на 12 посёлков, 5 волостей и 1 национальную волость.

Ссылки 
 

Уезды Хэфэя